Мол:
 Мол — гидротехническое сооружение.
 Мол — река в Пермском крае.
 Мол — муниципалитет в Бельгии (:en:Mol, Belgium).
 Мол — город в Сербии.
 МОЛ — материально ответственное лицо (в бухгалтерии).
 МОЛ — Международная олимпиада по лингвистике.

Персоналии 
 Мол, Гретчен (род. 1972) — американская актриса кино и телевидения.
 Мол, Михил (род. 1969) — предприниматель, учредитель XCOR Space Expeditions, интернет-предприниматель.
 Мол, Эннмари (род. 1958) — нидерландский этнограф и философ.
 Мол, Яп (1912—1972) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего. 
 Дарт Мол — персонаж «Звёздных войн».
 Мол, сын Ареса.

См. также 
 Молл (значения)
 Моль (значения)